Bukovje so lahko:
 Bukovlje, Bosna in Hercegovina
 Bukovlje, Hrvaška
 Bukovlje (Slovenija)